Великото Дерби на Италия () е за пръв път споменато през 1967 г. от известния италиански спортен журналист Джани Брера, като нарицателно за футболните срещи между отборите на Интер и Ювентус. Това име се използва, защото това са единствените два отбора, които никога не са изпадали в по-долна дивизия (до изваждането на Ювентус от Серия А през 2006 г.) и този мач се играе два пъти (по веднъж всеки полусезон), всяка година от самото им създаване. Тези два отбора, също така, са на първо и второ място по победи и отбелязани голове в историята на Серия А.

Футболни дербита в Италия
ФК Интер
ФК Ювентус